Александр Борисевич:
 Борисевич, Александр Васильевич (род. 1968) — Герой Российской Федерации.
 Борисевич, Александр Иванович (1914—?) — Герой Социалистического Труда (1966).
 Борисевич, Александр Терентьевич (1873—?) — полковник, военный исторический писатель.